Retraktor (lat. retrahere „zurückziehen“) bezeichnet:

 Retraktor (Gerät), ein Gerät zum Befestigen von Ausrüstungsteilen an einem ausziehbaren Band (z. B. Schlüssel, Werkzeuge, Kameras, Lampen, wird u. a. benutzt von Handwerkern, Anglern, Tauchern)
 Retraktor (Chirurgie), ein chirurgisches Instrument zum Offenhalten des Operationsfeldes
 Retractor (Psychologie), sich falsch zurückerinnernde Personen
 Retraktor (Sicherheitsgurt) Gurtstraffer von Sicherheitsgurtsystemen
 Retraktormuskel, einen Muskel bei Mollusken, Würmern und Schnecken
 Schleimhautretraktor, Weichgewebsretraktor in der Zahnheilkunde